Остров Оммани — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно относится к Приморскому району Архангельской области России.

Расположен в северной части архипелага в 10 километрах к северо-востоку от острова Харли и в 12 километрах к северо-западу от острова Джексона.

Имеет форму раскрытого на северо-запад полумесяца длиной 3 километра и шириной до 1,2 километра в центральной части. Свободен ото льда, высота скал в южной части острова достигает 27 метров. На северном и юго-западном окончании острова — каменистые россыпи.

Назван в честь английского офицера и исследователя Арктики , участвовавшего в 1850 году в поисках пропавшей экспедиции Джона Франклина.

Примечания

Источники 
 

Оммани, остров